Mit Septemberkrise werden unter anderem folgende politische Krisen bezeichnet:

 im Deutschen Reich 1848/49, siehe Kabinett Leiningen#Septemberkrise (1848)
 in der Weimarer Republik, siehe Reichstagswahl November 1932#Septemberkrise (1932)

Siehe auch:

 Junikrise
 Julikrise
 Oktoberkrise